Schermersoproer (1 juli 1579)
 Aanslag op 's-Hertogenbosch (1585), aanslag door Hohenlohe
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1591) door Maurits van Nassau
 Aanslag op 's-Hertogenbosch (1594) door Maurits van Nassau
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1601) door Maurits van Nassau
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1603) door Maurits van Nassau
 Aanslag op 's-Hertogenbosch (1622)  door Maurits van Nassau
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1629) door Frederik Hendrik van Oranje
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1794) door Pichegru
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1814) door Pruisen